

Cinéma et télévision 
 Loving, un film américain réalisé par Irvin Kershner en 1970
 Loving, un film japonais réalisé par Toshio Masuda en 1983
 Loving, le titre original du feuilleton télévisé américain Amoureusement vôtre, créé par Agnes Nixon et Douglas Marland en 1983
 Loving, un téléfilm britannico-irlandais réalisé par Diarmuid Lawrence en 1995.
 Loving, un film polonais réalisé par Sławomir Fabicki en 2012.
 Loving, un film américain réalisé par Jeff Nichols en 2016.

Littérature 
 Loving, un roman d'Henry Green publié en 1945.
 Loving, un roman de Danielle Steel publié en 1981.

Voir aussi 
 Mildred et Richard Loving, un couple américain mixte qui a porté son affaire judiciaire devant la Cour suprême américaine ;
 Loving v. Virginia, un arrêt de la Cour suprême américaine de 1967 validant les mariages mixtes aux États-Unis (mariage de Richard et Mildred Loving)
 Loving (Nouveau-Mexique)

Homonymie de titre